est une expression anglaise signifiant « langage corporel ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de George Benson sorti le  ;
 , album d'Imagination sorti en  ;
 , album de Robyn sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Foxes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Poison présente sur l'album Native Tongue sorti le  ;
 , chanson de Ratt présente sur l'album Dancing Undercover sorti le .

Voir aussi